Lindzen peut faire référence à : 
 Richard Lindzen (né en 1940), physicien américain.
 Hildegard Lindzén (1872-1930), actrice suédoise.
  (1888–1949), actrice et chanteuse suédoise.